Plusieurs édifices portent le nom de château de Merle :

château de Merle en France dans le département du Cantal ;
château de Merle en Israël sur la côte méditerranéenne ;
château ou tours de Merle en France dans le département de la Corrèze.